El término Shanghái puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la ciudad china de Shanghái;
 al juego solitario Shanghái, también denominado Mahjong;
 a Shanghai, una película.